Фресно-де-Карасена ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 16,78 км². Население 28 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории